Санпетру има више значења:

 Санпетру (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Санпетру (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Општина Санпетру (Брашов), општина у округу Брашов у Румунији